Le Global Honored Crown (GHC) Heavyweight Championship est le championnat de catch de la Pro Wrestling NOAH. Il est créé le  quand Mitsuharu Misawa bat Yoshihiro Takayama en finale d'un tournoi. Depuis sa création, ce championnat été détenu par 19 catcheurs pour un total de 32 règnes et a été vacant une fois. L'actuel champion est Gō Shiozaki.

Tournoi 

NOAH a organisé un tournoi auquel participent 16 catcheurs pour couronner le premier champion poids-lourds GHC qui se déroule du 18 mars au 15 avril 2001. Les participants sont :

 Akira Taue
 Akitoshi Saito
 
 Jun Akiyama
 
 
 
 Mitsuharu Misawa
 Scorpio
 Takao Omori
 Takeshi Morishima
 
 
 Vader
 Yoshihiro Takayama
 Yoshinari Ogawa

Historique des règnes 
{| class="wikitable sortable" width=100%
|+ Liste des champions poids-lourds .
!#
!scope ="col" width=16%|Champion
!scope ="col" width=0% |Fois
!scope ="col" width=16%|Date
!scope ="col" width=0% |Durée
!scope ="col" width=12%|Lieu
!scope ="col" width=56%|Notes
|-
!scope="row"|1 
|Mitsuharu Misawa
|1
|15 avril 2001
|103
|Tōkyō, Japon
| A battu Yoshihiro Takayama dans la finale du tournoi The Navigation for the Victory GHC.
|-
!scope="row"|2 
|Jun Akiyama
|1
|27 juillet 2001
|254
|Tōkyō, Japon
| A gagné à The Accomplish Our First Navigation.
|-
!scope="row"|3
|Yoshinari Ogawa
|1
|7 avril 2002
|153
|Tōkyō, Japon
| A gagné à Come and Watch in Ariake.
|-
!scope="row"|4
|Yoshihiro Takayama
|1
|7 septembre 2002
|16
|Osaka, Japon
| A gagné à The Navigation Over the Date Line.
|-
!scope="row"|5
|Mitsuharu Misawa
|2
|23 septembre 2002
|159
|Tōkyō, Japon
| A gagné à Great Voyage 2002.
|-
!scope="row"|6
|Kenta Kobashi
|1
| mars 2003
|735
|Tōkyō, Japon
| A gagné à The Navigate for Evolution.
|-
!scope="row"|7
|Takeshi Rikio
|1
|5 mars 2005
|245
|Tōkyō, Japon
| A gagné à The Navigate for Evolution.
|-
!scope="row"|8
|Akira Taue
|1
|5 novembre 2005
|78
|Tōkyō, Japon
|A gagné au  Great Voyage.
|-
!scope="row"|9
|Jun Akiyama
|2
|22 janvier 2006
|230
|Tōkyō, Japon
|A gagné au First Navigation.
|-
!scope="row"|10
|Naomichi Marufuji
|1
|9 septembre 2006
|92
|Tōkyō, Japon
| A gagné à The Shiny Navigation.
|-
!scope="row"|11
|Mitsuharu Misawa
|3
|10 décembre 2006
|448
|Tōkyō, Japon
|A gagné à Great Voyage 2006.
|-
!scope="row"|12
|Takeshi Morishima
|1
|2 mars 2008
|188
|Tōkyō, Japon
| A gagné au Second Navigation.
|-
!scope="row"|13
|Kensuke Sasaki
|1
|6 septembre 2008
|176
|Tōkyō, Japon
|A gagné à Shiny Navigation.
|-
!scope="row"|14
|Jun Akiyama
|3
| mars 2009
|105
|Tōkyō, Japon
| A gagné au Second Navigation.
|-
!scope="row"| - 
|Vacant
| 
|14 juin 2009
|0
|Tōkyō, Japon
| 
|-
!scope="row"|15
|Gō Shiozaki
|1
|14 juin 2009
|
|Fukuoka
| A gagné contre Takeshi Rikio au Southern Navigation.
|-
!scope="row"|16
|Takashi Sugiura
|1
|6 décembre 2009
|
|Tōkyō
| A gagné à Winter Navigation
|-
!scope="row"|17
| Gō Shiozaki
| 2
| 10 juillet 2011
| 
| Tōkyō
| A gagné à Great Voyage|-
!scope="row"|18
|Takeshi Morishima
|2
|22 janvier 2012
|
|Osaka
| A gagné à Great Voyage|-
!scope="row"|19
|KENTA
|1
|27 janvier 2013
|
|Osaka
| A gagné à Great Voyage|-
!scope="row"|20
|Takeshi Morishima
|3
|5 janvier 2014
|
|Tōkyō
|A gagné à New Years Navigation|-
!scope="row"|21
|Yūji Nagata
|1
|8 février 2014
|
|Tōkyō
|A gagné à The Second Navig. 2014|-
!scope="row"|22
|Naomichi Marufuji
|2
|5 juillet 2014
|
|Tōkyō
|A gagné à Great Voyage 2014 in Tokyo Vol. 2|-
!scope="row"|23
|Minoru Suzuki
|1
|15 mars 2015
|
|Tōkyō
|A gagné à Great Voyage|-
!scope="row"|24
|Naomichi Marufuji
|3
|23 décembre 2015
|
|Tōkyō
| A gagné à Destiny 2015.
|-
!scope="row"|25
|Takashi Sugiura
|2
|31 janvier 2016
|
|Yokohama
|Au cours de |-
!scope="row"|26
|Gō Shiozaki
|3
|28 mai 2016
|
|Osaka, Japon
|Durant |-
!scope="row"|27
|Takashi Sugiura
|3
|30 juillet 2016
|
|Tokyo
|Durant le  de la  
|-
!scope="row"|28
|Katsuhiko Nakajima
|1
|23 octobre 2016
| 
|Yokohama
|Au cours de |-
!scope="row"|29
|Eddie Edwards
|1
|26 août 2017
| 
|Tokyo
|Au cours de |-
!scope="row"|30
|Kenoh
|1
|22 décembre 2017
| 
|Tōkyō
|Au cours de |-
!scope="row"|31
|Takashi Sugiura
|4
|11 mars 2018
| 
|Yokohama
|Au cours de |-
!scope="row"|32
|Kaito Kiyomiya
|1
|16 décembre 2018
| 
|Yokohama
|Au cours de |-
!scope="row"|33
|Gō Shiozaki
|4
|4 janvier 2020
| 
|Tōkyō
|Au cours de |-
!scope="row"|34
|Keiji Mutō
|1
|12 février 2021
| 
|Tōkyō
|Au cours de .
|-
!scope="row"|35
|Naomichi Marufuji
|4
|6 juin 2021
|
|Saitama
|Au cours de .
|-
!scope="row"|36
|Katsuhiko Nakajima
|2
|10 octobre 2021
| 
|Osaka
|Au cours de .
|-
!scope="row"|37
|Kazuyuki Fujita
|1
|23 février 2022
| 
|Nagoya
|Au cours de .
|-
!scope="row"| - 
|Vacant
| 
|27 avril 2022
|0
|
|Rendu Vacant aprés que Fujita est était testé positif au COVID-19.
|-
!scope="row"|38
|Gō Shiozaki
|5
|30 avril 2022
| 
|Tōkyō
|Bat Kaito Kiyomiya pour remproter le titre vacant.
|-
!scope="row"|39
|Satoshi Kojima
|1
|12 juin 2022
| 
|Saitama
|Au cours de .
|-
!scope="row"|40
|Kenoh
|2
|16 juillet 2022
| 
|Tōkyō
|Au cours de .
|-
!scope="row"|41
|Kaito Kiyomiya
|2
|25 septembre 2022
| +
|Nagoya
|Au cours de .
|}

 Règnes combinés 

 Notes et références 

 Sources 
  Historique du titre sur le site Pro-Wrestling Title Histories''

Championnat de catch (NOAH)